Il gasdotto Yamal è un gasdotto lungo 4107 chilometri che trasporta il gas dal giacimento di gas naturale di Yamal attraverso l'Alta Siberia e poi la Bielorussia, fino ad arrivare in Polonia e Germania.

Ad inizio marzo 2022, a seguito dell'invasione dell'Ucraina, il gasdotto è stato temporaneamente chiuso. Prima ciò, trasportava ed esportava circa il 10% di tutto il gas russo importato dall'Europa.

Note

Altri progetti 

Yamal